Nogales generalmente se refiere al plural de nogal, árbol que da nueces. Asimismo, puede referirse a cualquiera de los siguientes topónimos:

 Argentina

 Los Nogales (Santa Fe), pequeña localidad de la provincia de Santa Fe. 

 Chile
 Nogales (Chile), comuna de la Región de Valparaíso.

 España
 Nogales (León), localidad del municipio de Mansilla Mayor (provincia de León).
 Nogales (Badajoz), municipio de la provincia de Badajoz.
 Los Nogales (Lugo), municipio de la provincia de Lugo.

 Estados Unidos
 Nogales (Arizona), ciudad en el estado de Arizona, fronteriza con México.

 México
 Municipio de Nogales (Sonora), municipio del estado de Sonora.
 Heroica Nogales, ciudad cabecera del municipio anterior.
 Municipio de Nogales (Veracruz), municipio del estado de Veracruz.
 Nogales (Veracruz), población del municipio anterior.